Каджол Девган (, , в девичестве Мукерджи, более известная под мононимом Каджол; род. 5 августа 1974 года, Бомбей) — индийская актриса, снимающаяся в фильмах на хинди. Каджол и её тётя Нутан Бехл (1936—1991) делят между собой «чемпионство» по количеству Filmfare Award за лучшую женскую роль (по 5 побед).

Активно участвует в социальной жизни. Является послом Loomba Trust — благотворительной организации, находящейся в Великобритании и поддерживающей вдов и их детей по всему миру.

Биография 
Каджол родилась в Бомбее в семье маратхи-бенгальского происхождения. Родители Каджол разошлись, когда она была ещё ребёнком. Однако сама актриса утверждает, что не чувствовала будто живёт в неполной семье.

Её мать Тануджа (в девичестве Самарт) была актрисой, а отец —  — кинопродюсером и режиссёром. Семья Каджол была тесно связана с миром кино. Каджол — актриса в четвёртом поколении: помимо матери, актрисами были её тетя Нутан и бабушка Шобхна, и даже прабабушка один раз сыграла в кино. Среди других её родственников снимались сестра , братья её отца  и , кузен  и троюродная сестра Рани Мукерджи.

Каджол проходила обучение в школе-интернате при монастыре святого Иосифа в Панчгани, но оставила школу в 16 лет после съёмок в своём первом фильме.

На съёмках фильма «Семья и закон» она познакомилась с Аджаем Девганом. Молодые люди встречались в течение четырёх лет, прежде чем пожениться 24 февраля 1999 года. 20 апреля 2003 года у пары родилась дочь Ниса, после чего Каджол сделала пятилетний перерыв в своей актёрской карьере. 13 сентября 2010 года у Каджол и Аджая Девгана родился сын Юг.

Карьера 
Каджол заметили сразу после её первой роли в фильме «». Но настоящий успех пришёл после фильма «Непохищенная невеста» с Шахрух Ханом. Вместе они составили прекрасный дуэт, снявшись в 11 фильмах, и получив звание одной из красивых пар в индийском кино. Каджол — первая индийская актриса, которая получила награду за лучшую отрицательную роль в фильме Раджива Рая «Скрытая истина». В 2006 году вышел в свет фильм Кунала Кохли «Слепая любовь» с Аамиром Ханом. Каджол блестяще сыграла слепую девушку Зуни и с триумфом вернулась в кино после 5-летнего перерыва. В 2008 году снялась в фильме своего мужа Аджая Девгана «Ты, я и мы». Далее впервые за семь лет она вновь появилась на экранах вместе с Шахрук Ханом в новом фильме Карана Джохара «Меня зовут Кхан». Затем последовал «Мы семья» — адаптация голливудского фильма «Мачеха».
 
В 2005 году, выиграв вместе с мужем 1 миллион рупий в телевикторине Kaun Banega Crorepati, пожертвовала деньги на благотворительность (борьбу с раком). Каджол принимает активное участие в съёмках различных телешоу. Она несколько раз была гостем в передаче Карана Джохара «Кофе с Караном». В 2008 году вместе с мужем и мамой была в жюри Rok-n-Roll Family.

Фильмография

Награды 
Обладательница 6 премий Filmfare Awards, из них 5 за лучшую женскую роль (всего была номинирована 10 раз) и 1 за лучшую отрицательную роль в фильмах:
 Непохищенная невеста (1996)
 Всё в жизни бывает (1999)
 И в печали, и в радости (2002)
 Слепая любовь (2007)
 Меня зовут Кхан (2011)

Является рекордсменкой по числу номинаций (всего 9) на Screen Award за лучшую женскую роль, но получила награду только 2 раза: в 1999 за роль в фильме «Маньяк» и в 2001 за роль в «И в печали, и в радости».

26 ноября 2008 получила награду  за вклад в области социального развития.

В 2011 году за вклад в индийский кинематограф получила правительственную награду Падма Шри.

Примечания 

Лауреаты Filmfare Awards